Cajun ([] ()) steht für:
 Cajun (Bevölkerungsgruppe), frankophone US-Amerikaner im Bundesstaat Louisiana
 Cajun (Sprache), der Dialekt der Cajuns
 Acadiana oder Cajun Country, der Süden Louisianas

Kultur der Cajuns:
 Cajun-Küche
 Cajun-Musik
 Cajun-Akkordeon, Musikinstrument
 Cajun Jig, Tanz

Technik:
 Cajun (Rakete), Höhenforschungsrakete (ab 1956)
 Nike Cajun, Höhenforschungsrakete (ab 1956)
 Cajun Dart, Höhenforschungsrakete (ab 1964)
 Porsche Cajun, Entwicklungstitel des Porsche Macan

Siehe auch:
 Cajón (Kistentrommel)
 Cajun Moon, diverse Musiktitel
 Cajun Roosters, deutsche Musikband